Kuznocin peut faire référence à :

Topoymie
en Pologne :
 Kuznocin, un village de la voïvodie de Łódź
 Kuznocin, un village de la voïvodie de Mazovie